Владимир Весовић се може односити на више особа:

 Владимир Весовић (ликовни уметник)
 Владимир Весовић Фладот, гитариста